La Genétouze, gemeente in Nouvelle-Aquitaine, Frankrijk
La Génétouze, gemeente in Pays de la Loire, Frankrijk